Trevis steht für: 

 Daihatsu Trevis, Automodell der Marke Daihatsu
 Trevis (Rennwagen), US-amerikanischer Chassis-Hersteller im Rennwagenbau

Trevis ist der Familienname folgender Personen:

 Bos Trevis (1912–1997), englischer Fußballspieler